Droga krajowa nr 76 (Polska)
 Droga krajowa nr 76 (Słowacja)
 Droga krajowa nr 76 (Węgry)